Blairsville es el nombre de dos localidades en Estados Unidos:

  Blairsville (Georgia).
  Blairsville (Pensilvania).